Die Region Altai in Südsibirien (Russland) gliedert sich in 60 Rajons und 12 der Regionsverwaltung direkt unterstellte Städte und Siedlungen.

Die Reform der lokalen Selbstverwaltung, die seit 2003 in ganz Russland durchgeführt wird, ist bis 2009 in der Region Altai noch nicht abgeschlossen. Daher wurden beispielsweise noch keine Stadtkreise gebildet, wie in vielen anderen Regionen, sondern bisher an der seit der sowjetischen Periode üblichen Form der (rajonfreien) regionsunterstellten Städte festgehalten. Die Anzahl von 60 Rajons stellt den maximalen Wert für ein Subjekt der Russischen Föderation dar.

Regionsunterstellte Städte und Siedlungen

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
 Übersicht der Verwaltungsgliederung auf der offiziellen Webseite der Verwaltung der Region Altai (russisch; Karte als Flash-Animation)
 Region Altai auf terrus.ru (russisch)

Altai Region
Region Altai